

Вулиця Садова — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Садова — вулиця у Калуші.
 Вулиця Садова — вулиця у Львові.
 Садова вулиця (Київ)
 Садова вулиця — вулиця у Києві, Дарницький район.
 Садова вулиця — вулиця у Києві, Деснянський район.
 Садова вулиця — вулиця у Києві, Печерський район.
 Садова вулиця — вулиця у Києві, Солом'янський район.
 Вулиця Садова — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Садова — вулиця в Одесі.
 Вулиця Садова — вулиця у Прилуках.
 Вулиця Садова — вулиця у Старому Самборі.
 Вулиця Садова — вулиця в Умані.
 Вулиця Садова — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Садова — вулиця в Харкові.
 Вулиця Садова — вулиця у Черкасах.
 Вулиця Садова — вулиця в Ялті
 Вулиця Садова — назва вулиці Костя Гордієнка у Броварах до 1983 року.

Схожі назви 
 Сирецько-Садова вулиця — вулиця у Києві.

Примітки

Див. також 
 Вулиця Велика Садова
 Вулиця Мала Садова

Вулиці